Даніель Сюзанн Лаппаж  — канадська борчиня вільного стилю, призерка чемпіонату світу, учасниця Олімпійських ігор 2016 та 2020 років.

Спортивні результати на міжнародних змаганнях

Виступи на Олімпіадах

Виступи на Чемпіонатах світу

Виступи на Кубках світу

Виступи на інших змаганнях

Виступи на змаганнях молодших вікових груп

Примітки

Джерела 
 

Канадські борчині вільного стилю
Борчині вільного стилю на літніх Олімпійських іграх 2016
Борчині вільного стилю на літніх Олімпійських іграх 2020